DDR-Fußball-Oberliga 1965/1966 var Östtysklands högstadivision i fotboll den säsongen, bestod av 14 lag, och vanns av FC Vorwärts Berlin.

Sluttabell

Källor

RSSSF, hämtdatum, 3 maj 2012

Fotbollssäsongen 1965/1966
1965/1966
1965 i Östtyskland
1966 i Östtyskland